Натуральне число 1566
 1566 рік до нашої ери
 1566 рік нашої ери